Михаи́л Ники́тин:
 
 Никитин, Михаил Васильевич (1929—2009) — советский и российский учёный-лингвист.
 Никитин, Михаил Викторович (1899—1974) — начальник Главного управления государственной съёмки и картографии НКВД СССР.
 Никитин, Михаил Георгиевич (1875—1926) — русский предприниматель и председатель Революционого комитета Саранска.
 Никитин, Михаил Егорович (1918—1995) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза
 Никитин, Михаил Матвеевич (1906—1942) — советский историк литературы, писатель.
 Никитин, Михаил Михайлович (род. 1964) — советский и российский хоккеист (с мячом), судья.
 Никитин, Михаил Никитич (1902—1950) — советский партийный деятель, третий секретарь Ленинградского обкома ВКП(б).
 Никитин, Михаил Николаевич  (1893—1975) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии, краснознамёнец (1919), член-корреспондент Академии артиллерийских наук. 
 Никитин, Михаил Павлович (1879—1937) — русский невропатолог, доктор медицины, профессор.